Bruiningk steht für:

 Bruiningk (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Bruiningk ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund von Bruiningk (1846–1885), deutsch-baltischer Kunsthistoriker
 Friedrich Justin von Bruiningk (1707–1774), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher
 Heinrich Bruiningk (1676–1736), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Livland  
 Heinrich Friedrich von Bruiningk (1773–1850), deutsch-baltischer Ökonom und Theologe
 Hermann von Bruiningk (1849–1927), deutsch-baltischer Historiker und Schriftsteller
 Marie von Bruiningk (1818–1853), deutsch-baltische Adlige und Aktivistin